Alfter ist der Name von geographischen Objekten:

 Alfter, Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis im Süden Nordrhein-Westfalens

Alfter ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Alfter (1894–1951), deutscher Politiker (CDU)
 Bartholomäus Joseph Blasius Alfter (1728/9–1808), deutscher Historiker und katholischer Theologe

Siehe auch: